Zathura – romanzo di Chris Van Allsburg
Zathura - Un'avventura spaziale – film del 2005 diretto da Jon Favreau
Zathura – lettore PDF